

Santo Amaro, municipalité située dans l'État de Bahia ;
 Santo Amaro, station de métro et gare à São Paulo ;
 Santo Amaro do Maranhão, municipalité située dans l'État du Maranhão ;
 Santo Amaro da Imperatriz, municipalité située dans l'État de Santa Catarina ;
 Santo Amaro das Brotas, municipalité située dans l'État du Sergipe ;
 Santo Amaro, ancienne municipalité, actuellement district de la cité de São Paulo, située dans l'État de São Paulo ;
 Santo Amaro, est un quartier de la ville de Recife dans l'état de Pernambuco.

Santo Amaro, paroisse civile de la municipalité de São Roque do Pico, située sur l'île de Pico dans la région autonome des Açores ;
 Santo Amaro, paroisse civile de la municipalité de Sousel, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo ;
 Santo Amaro, paroisse civile de la municipalité de Velas, située sur l'île de São Jorge, dans l'archipel et la région autonome des Açores ;
 Santo Amaro, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Foz Côa, située dans le district de Guarda et la région Nord.

Santo Amaro, localité dans le district de Lobata.